Граф Ажено́р Этье́нн де Гаспаре́н (Гаспарэн, ; , Оранж — , Женева) — французский агроном, политический деятель и писатель; протестантский богослов родом с Корсики; сын министра Адриена де Гаспарена (1783—1862). Был женат на протестантской писательнице из Швейцарии Валери де Гаспарен (1813—1894).

Карьера 
С 1842—46 гг. был членом палаты депутатов. Принадлежа к консерваторам, выказал, однако, большую независимость, ратовал против подкупов на выборах, отстаивал религиозную свободу (сам де Гаспарен был протестантом) и громил рабство.

В 1852 году ездил в Тоскану, чтобы добиться освобождения супругов Маджи, сосланных на галеры за переход в протестантство.

Труды 
Главные сочинения:
 «Esclavage et traite»,
 «Interêts généraux du protestantisme français»,
 «Les Etats-Unis en 1861»,
 «L’Amérique devant l’Europe»,
 «Liberté morale»,
 «La famille, ses devoirs, ses joies et ses douleurs»,
 «La France, nos fautes, nos périls, notre avenir»,
 «Luther et la réforme au XVI siècle».

Литература 
 Borel, «Le comte Agénor de Gasparin» (Женева, 1880).

Ссылки 
 

Протестантские богословы
Аболиционисты Франции
История Реформации